Sofia de Mecklenburg-Schwerin o Sofia de Mecklenburg-Güstrow (Wismar, 1557 - 1631, Nykøbing Falster, Regne de Dinamarca), noble alemanya, reina consort de Dinamarca
 Sofia de Mecklenburg-Schwerin (duquessa de Brunsvic-Lüneburg) (Schwerin, 1508 - Celle, 1541), noble alemanya duquessa consort de Brunsvic-Lüneburg (1497-1546)
 Sofia Frederica de Mecklenburg-Schwerin (Schwerin, 1758 -Copenhaguen, 1794), filla del príncep Lluís de Mecklenburg-Schwerin (1725-1778) i de la duquessa Carlota Sofia de Saxònia-Coburg Saafeld (1731-1810)